Einsingen steht für:

 Einsingen (Gesang), vorbereitende Stimmübungen zum Gesang
 Einsingen (Ulm), Stadtteil von Ulm in Baden-Württemberg
 ehemalige Kolonie, ein Ortsteil von Dewjatyr, in der Ukraine